Georg Sigwart ist der Name folgender Personen:

* Georg Sigwart (Philologe) (1881–1952), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Georg Carl Ludwig Sigwart (1784–1864), deutscher Biochemiker
 Georg Friedrich Sigwart (1711–1795), deutscher Mediziner und Hochschullehrer